Termenul „Thompson” se poate referi la:

Nume de persoane

Lydia Thompson - Eliza Hodges Thompson (1838- 1908), o actriță de comedie din Anglia.
Eric Thompson (n. 1919), un fost pilot englez de Formula 1 
Emma Thompson (n. 1959), o actriță britanică 
Ken Thompson - Kenneth Lane Thompson (n. 1943), un informatician american 
Marko Perković - Marko Perković Thompson (n. 1966) un cântăreț din fosta Iugoslavie

Denumiri geografice

Râul Thompson (dezambiguizare)
Thompson, Manitoba, oraș în Canada
Thompson, Connecticut, oraș în SUA

Vezi și
Thomson (dezambiguizare)